Линвил има више значења:
 Линвил (Ајова)
 Линвил (Илиноис)
 Линвил (Индијана)
 Линвил (Тенеси)